Lottia är ett släkte av snäckor. Lottia ingår i familjen Lottiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Lottia